Musaespora är ett släkte av svampar. Musaespora ingår i familjen Monoblastiaceae, ordningen Pyrenulales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Musaespora